Ви́лле По́кка (; ) — финский хоккеист, защитник.  Олимпийский чемпион 2022 года, чемпион (2022) и двукратный серебряный призёр чемпионатов мира (2016, 2021) в составе сборной Финляндии. Обладатель Кубка Гагарина 2021 года в составе омского «Авангарда».

Спортивная карьера 
Воспитанник хоккейной школы ТІХК. Выступал за «Кярпят» (Оулу), «Киекко-Ласер».

В составе молодёжной сборной Финляндии участник чемпионата мира 2012. В составе юниорской сборной Финляндии участник чемпионата мира 2011. Чемпион мира среди молодёжных команд 2014 года.

Участник чемпионата мира 2016 года (10 матчей) и Кубка мира 2016 года (три матча) в составе национальной сборной.

В чемпионатах Финляндии сыграл 138 матчей и набрал 42 очка (12+30).

С 2014 года выступал за американский клуб АХЛ «Рокфорд Айсхогс» из системы клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс». По ходу сезона 2017/18 перешёл в другой клуб АХЛ — канадский «Бельвилль Сенаторз» из системы «Оттавы Сенаторз». Был основном защитником на протяжении всей карьеры в АХЛ, но в НХЛ не сыграл ни одного матча.

Выступления в КХЛ 
Перед сезоном 2018/19 подписал контракт с российским клубом «Авангард», выступающим в КХЛ. 2 сентября 2018 года дебютировал в КХЛ в матче против «Локомотива» (4:0). 10 сентября 2018 года набрал свои первые очки в КХЛ, забив шайбу и отдав передачу в матче против «Нефтехимика» (4:2). 5 октября 2018 года вновь набрал два очка (1+1) в игре против рижского «Динамо». В своих первых 15 матчах в КХЛ не получил ни одного удаления, проводя на площадке около 20 минут за матч.

Всего за 4 сезона в «Авангарде» (2018—2022) сыграл в КХЛ 193 матча и набрал 54 очка (15+39). В плей-офф Кубка Гагарина сыграл 51 матч и набрал 11 очков (4+7).

Обладатель Кубка Гагарина 2021 года в составе «Авангарда». 5 марта 2022 года расторг контракт с «Авангардом».

Примечания

Ссылка 
 Профиль на сайте «Авангарда» 

Хоккеисты Финляндии
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки «Белвилл Сенаторз»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Обладатели Кубка Гагарина